Ма́рьинка — топоним

Россия 
 Марьинка — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Марьинка — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Марьинка — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Марьинка — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Марьинка — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Марьинка — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Марьинка — село в Ступинском районе Московской области.
 Марьинка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Марьинка — село в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Марьинка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Марьинка — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Марьинка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Марьинка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Марьинка — деревня в Куркинском районе Тульской области (Моховская волость).
 Марьинка — деревня в Куркинском районе Тульской области (Самарская волость).
 Марьинка — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Марьинка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Реки 
 Марьинка — река в Ленинградской области, приток Влои
 Марьинка — река в Республике Башкортостан, приток Берёзовки

Украина 
 Марьинка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Марьинка — город в Покровском районе Донецкой области.

См. также 
 Марьянка
 Марьевка